Aron puede referirse a:

 Aron, comuna francesa en la región de Países del Loira.
 Aron, género botánico de la familia de las aráceas. 
 Aron, localidad de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Aron, Pokémon de 3ª generación, número 304.